Бомбардировка Бахрейна итальянскими ВВС во время Второй мировой войны — единственный бомбардировочный авианалёт произошедший 19 октября 1940 года на государство Бахрейн, которое в то время контролировалось Британской империей. Целью Королевских итальянских ВВС (Regia Aeronautica) было уничтожение нефтедобывающих районов Бахрейна. Единственная в истории Второй мировой войны военная операция с прямым участием одной из стран «Оси» (Италии), произошедшая в Персидском заливе.

Предыстория 
Ещё в 1871 году Британская империя установила протекторат над Бахрейном, согласно которому шейх Бахрейна уступал контроль над иностранными делами страны правительству Великобритании, взамен на военную защиту. В 1932 году на территории Бахрейна была обнаружена нефть в коммерческих объёмах и вскоре начался её экспорт, при этом активное участие в нефтедобычи принимали американские компании. С 1935 года в Бахрейне появилась первая постоянная британская военная база.

10 июня 1940 года Королевство Италия, как союзник Германии, объявило войну Франции и Великобритании. Итальянское вторжение во Францию было недолгим. Французы подписали перемирие с итальянцами 25 июня, через три дня после перемирия Франции с Германией в Компьенском лесу. Таким образом, военное противостояние итальянцев было переключено полностью на британцев и их подконтрольные территории в Средиземноморье, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Летом 1940 года итальянский фашистский лидер и премьер-министр Бенито Муссолини получил план уничтожения нефтяных месторождений Бахрейна с целью срыва поставок нефти британскому флоту. План был предложен итальянским летчиком-испытателем, капитаном ВВС Паоло Моци.

Налёт на Бахрейн и Дахран (Саудовская Аравия) 
Рано утром 19 октября 1940 года четыре итальянских бомбардировщика Savoia-Marchetti SM.82s атаковали американский нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне, кроме того бомбардировщики нанесли удар по близ расположенному городу Дахран в Саудовской Аравии, но, причинив там лишь незначительные повреждения, (существует версия что удар по Дахрану был нанесен по ошибке).

Чтобы нанести удар по контролируемым Британией нефтеперерабатывающим заводам в городе Манама в Персидском заливе, итальянские бомбардировщики совершили перелёт c греческого острова Родос длинной в 4200 км (2610 миль), длившийся 15 часов при скорости 270 км/ч, что, возможно, было рекордом для такой бомбардировочной миссии. Каждый самолет нес 1500 кг бомб. Итог операции оказался более-менее успешным, застигнув цель врасплох итальянские бомбардировщики без проблем перелетели в Итальянскую Эритрею, где приземлились на аэродроме в Зуле.

Во время рейда было сброшено 132 авиабомбы каждая весом в 15 килограмм и серьезно повреждено два нефтеперерабатывающих завода.

Налёт на Бахрейн оказался полной неожиданностью для британцев. Никто не мог предположить, что итальянские бомбардировщики смогут долететь так далеко. Одной из самых крайних точек бомбардировочных авианалётов итальянцев до этого момента была лишь подмандатная Британии Палестина, тогда как Бахрейн находился на расстоянии более 1600 километров от этого места.

Последствия 
Бахрейнский рейд сопровождался другими дальними итальянскими рейдами на Эфиопию и Эритрею. Полковник Мути планировал бомбардировочный рейд на Нью-Йорк летом 1943 года, однако из-за событий в Италии в июле того же года и последующей капитуляции план не был осуществлён. Также одним из событий стал перелёт между Римом и Токио совершенным летом 1942 года, с промежуточной посадкой на оккупированной территории СССР.

См. также 
 Бомбардировки подмандатной Палестины итальянскими ВВС

Литература 
 Daniele Lembo. SIAI SM.82 Marsupiale // Aerei Nella Storia, № 22. Parma: West-ward Edizioni, 2002, p. 10-31.

Примечания

Ссылки 

Италия во Второй мировой войне
Воздушные сражения и операции Второй мировой войны
Конфликты 1940 года
Великобритания во Второй мировой войне
Октябрь 1940 года
XX век в Бахрейне
XX век в Саудовской Аравии